RGCF est un sigle qui signifie :
 Régie générale des chemins de fer
 Revue générale des chemins de fer
 Royal Golf Club des Fagnes, un club de golf belge